Памятник Володе Дубинину:

 Памятник Володе Дубинину — в городе Днепре, Украина.
 Памятник Володе Дубинину — в городе Керчи, Крым.
 Памятник Володе Дубинину — в городе Якутске, Россия.

См. также 
 Парк имени Володи Дубинина